Het seizoen 1976/77 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 21ste seizoen,waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
Ajax werd landskampioen. De Graafschap en Eindhoven degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1976/77